Спеціалізо́вана оці́нка лі́карського за́собу — оцінка матеріалів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарського засобу, результатів додаткової експертизи матеріалів доклінічного вивчення та/або клінічних випробувань; реєстраційних документів щодо аналітичної нормативної документації (АНД) або змін до АНД, результатів передреєстраційних досліджень та контролю якості лікарського засобу з метою надання рекомендацій МОЗ щодо його реєстрації.

Лікарські засоби